Kabinetsraad (Frankrijk), een vergadering tussen de Franse premier en zijn ministers
 Kabinetsraad (Nederland), een vergadering tussen de Nederlandse koning en zijn ministers
 Kabinetsraad (Polen), een vergadering tussen de Poolse president en zijn ministers